Див. 

Ольга Кузнецова: 

 
 Кузнецова Ольга Володимирівна (. 1972) — економіст і економіко-географ.
 Кузнецова Ольга В'ячеславівна (. 1977) — російська футболістка.
 Кузнєцова Ольга Геннадіївна (. 1968) — російська спортсменка (стрільба з пневматичного пістолета).
 Кузнецова Ольга Олегівна (. 1958) — російська актриса кіно, театру сатири і дубляжу.
 Кузнецова Ольга Олексіївна — професорка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, заслужений діяч мистецтв України
 Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок